Elitserien i ishockey 2000/2001 spelades 20 september 2000 till 24 februari 2001 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning eller straffslag = + 1 poäng. Djurgårdens IF vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet.

Förlopp
En allstarmatch spelades i Globen den 28 januari 2001, där Nord besegrade Syd med 5-4.
Jul- och nyårsuppehållet togs bort, och i likhet med annandagsbandyn inledde svensk ishockey en liknande tradition.

Deltagande lag

Derbygrupper

Slutställning

Grundserien

Poängligan i grundserien

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Seriematcherna

SM-slutspelet

Översikt
Åtta lag gjorde upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Samtliga matchserier avgjordes i bäst av sju matcher.

Matcher

Kvartsfinaler
Djurgårdens IF - AIK 4–1

Färjestads BK - Västra Frölunda HC 4–1

Brynäs IF - MIF Redhawks 0–4

Modo Hockey - Luleå HF 3–4

Semifinaler
Djurgårdens IF - Luleå HF 4–1

Färjestads BK - MIF Redhawks 4–1

Final
Djurgårdens IF - Färjestads BK 4–2

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 2000
Sport i Sverige 2001
Ishockeysäsongen 2000/2001
2000/2001